Vingt-Avril ou XX-Avril ou 20-Avril, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

20 avril,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés au travers de ces odonymes sont notamment :

En Algérie,

 Le  : À la suite de répressions, grève générale, temps fort du Printemps berbère  en Kabylie.
 Le  : Manifestations, temps fort du Printemps noir  en Kabylie.

En France,

 Le  : événement non connu à Vriange dans le Jura.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 
De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 20 de Abril » ou « Veinte de Abril »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 20 de Abril », à Veracruz, dans l'État de Veracruz.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street View, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
20